Stieberg ist der Ortsname von

 Stieberg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stieberg (Furth im Wald), ehemaliger Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Grabitz, Bayern
 Stieberg (Reisbach, Haberskirchen), Ortsteil des Marktes Reisbach auf der Gemarkung Haberskirchen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stieberg (Reisbach, Niederreisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach auf der Gemarkung Niederreisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern